Ton Pronk (voetballer, 1941), Nederlands voetballer bij Ajax, FC Utrecht en het Nederlands elftal
Ton Pronk (voetballer, 1965), Nederlands voetballer bij AZ, Excelsior, FC Den Bosch, Sparta, Telstar en Haarlem